Miejscowości o tej nazwie:
 Paterno – miejscowość i gmina we Włoszech
 Paternò – miejscowość i gmina we Włoszech

Osoby o tym nazwisku:
 Pedro Paterno – filipiński polityk, pisarz, poeta i dramaturg